Germana Malabarba (1913-2002) – ginnasta italiana
Luigi Malabarba detto Gigi (1951) – sindacalista e politico italiano